Rawson može značiti:

Mjesta
Rawson (Argentina), glavni grad argentinske provincije Chubut, ime dobio po Guillermu Rawsonu
Rawson (Victoria) grad u Australiji
Rawson (Sjeverna Dakota) u SAD-u

Osobe
 Guillermo Rawson, argentinski političar u 19. stoljeću
 Arturo Rawson, argentinski časnik i de facto predsjednik